Туриева — женская форма фамилии .
 Туриева, Ася Эмзаровна (род. 1993) — российская футболистка, полузащитник команды «Рязань-ВДВ».
 Туриева, Тима Будзиевна (род. 1992) — российская тяжелоатлетка, выступающая в весовой категории до 63 кг, чемпионка мира 2013 года.